Der Name Corbières bezeichnet
 Corbières FR, Gemeinde im Kanton Freiburg, Schweiz 
 Corbières-en-Provence, früher Corbières, Gemeinde im französischen Département Alpes-de-Haute-Provence
 Corbières (Aude), Gemeinde im französischen Département Aude – davon abgeleitet:
 Corbières (Bergland), mediterranes Mittelgebirge in Südfrankreich
 Corbières (Weinbaugebiet), französisches Weinbaugebiet im Languedoc mit AOC Status
 Regionalbezeichnungszusatz im Namen von verschiedenen Gemeinden im Arrondissement Narbonne:
 Cascastel-des-Corbières
 Conilhac-Corbières
 Durban-Corbières
 Ferrals-les-Corbières
 Fraissé-des-Corbières
 Lézignan-Corbières
 Montbrun-des-Corbières
 Montredon-des-Corbières
 Portel-des-Corbières
 Roquefort-des-Corbières
 Rouffiac-des-Corbières
 Thézan-des-Corbières
 Villeneuve-les-Corbières
 Villesèque-des-Corbières

Siehe auch:
 Corbière